Ashmunella mudgei är en snäckart som beskrevs av Cheatum 1971. Ashmunella mudgei ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mudgei